Portugees voetbalelftal onder 18 (mannen)
 Portugees voetbalelftal onder 18 (vrouwen)